Velika nagrada Švice je lahko:

Velika nagrada Švice, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Švice, motociklistična dirka